Гаржиле́сс-Дамп'є́рр, Ґаржілесс-Дамп'єрр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південь від Парижа, 160 км на південь від Орлеана, 34 км на південь від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 143 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 280,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Гаржилесс-Дамп'єрр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гаржилесс-Дамп'єрр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр